Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1932 года, проходивших в Лос-Анджелесе с 30 июля по 14 августа 1932 года. В соревнованиях приняли участие 1332 спортсмена (1206 мужчин и 126 женщин) представляющие 37 НОК. Было разыграно 117 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Академическая гребля

Бокс

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Велоспорт

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Водное поло

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Мужчины

Стрельба

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Мужчины

Женщины

Хоккей на траве

Конкурсы искусств

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1932